Siergiej Nowikow (ur. 1938) – matematyk rosyjski
 Siergiej Nowikow – judoka rosyjski
 Siergiej Nowikow – narciarz rosyjski
 Siergiej Nowikow (ur. 1979) – biathlonista białoruski